Hardcore (hard-core, hard core, von englisch hard core, „harter Kern“) steht für:
 extreme, harte, unbarmherzige Form, Version, Situation o. Ä.
 radikale Variante moderner Musikrichtungen mit hartem, aggressivem Sound
 einen Teil eines Chipdesigns in der Halbleiterindustrie, siehe IP-Core
 eine explizite Darstellung sexueller Aktivitäten, siehe Pornografie#Hardcore_oder_Pornografie
 eine gewalttätige Sonderform des Wrestling, siehe Wrestling-Matcharten
 Hard-core-Prozess, eine Gruppe stochastischer Punktprozesse

Hardcore bezeichnet auch verschiedene Musikrichtungen:
 Hardcore (Breakbeat)
 Hardcore Electro, siehe Electro (Sammelbezeichnung)
 Hardcore Hip-Hop, siehe Britcore
 Hardcore Metal, siehe Metalcore
 Hardcore Punk
 Hardcore-Rap
 Hardcore Techno
 Post-Hardcore

Hardcore ist der Name von:
 Max Hardcore (eigentlich Paul Little; * 1956), US-amerikanischer Pornodarsteller und Filmproduzent
 ehemalige Begleit-Band von Helge Schneider, mit Buddy Casino und Peter Thoms

Hardcore ist der Titel folgender Filme:
 Hardcore (1977), britischer Spielfilm von James Kenelm Clarke (1977)
 Hardcore, deutscher Titel Hardcore – Ein Vater sieht rot, US-amerikanischer Spielfilm von Paul Schrader (1979)
 Hardcore (2004), griechischer Spielfilm von Dennis Iliadis (2004)
 Hardcore (2015), russisch-amerikanischer Spielfilm von Ilya Naishuller (2015)
 Tatort: Hardcore, deutscher Spielfilm von Philip Koch (2017)